Александр Вайсман:
 Вайсман, Александр Ильич (род. 1967) — израильский художник, иллюстратор, график.
 Вайсман, Александр Наумович (1938—2019) — советский и украинский шахматист, инженер, мастер спорта СССР.